Egern ist der Ortsname von

 Egern (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern im Landkreis Miesbach, Bayern
 Egern (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Egern (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern